Gmina Jasper (hrabstwo Adams)
 Gmina Jasper (hrabstwo Carroll)